Kid (hulpmotormerk), historisch Frans merk van hulpmotoren
Kid (1990), Amerikaanse thrillerfilm van John Mark Robinson
Kid (2013), Belgische dramafilm van Fien Troch
Key information document
de afkorting (ook KID) van Kunstmatige inseminatie met donorzaad 
 Kid(s), een anglicisme voor kind(eren)
KID (spelontwikkelaar)